Ženská čtyřhra US Open 2020 probíhala v první polovině září 2020. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byl belgicko-běloruský pár Elise Mertensová a Aryna Sabalenková, který nestačil ve čtvrtfinále na Siegemundovou se Zvonarevovou.

V důsledku pandemie covidu-19 se grandslam konal bez přítomnosti diváků, se sníženým počtem dvojic na polovinu. Do soutěže zasáhlo šedesát čtyři namísto sto dvaceti osmi deblistek.

Na základě vyhlášky orgánu veřejného zdraví newyorského okresu Nassau, kde se US Open hraje, byly před utkáním druhého kola nuceny odstoupit nejvýše nasazené Tímea Babosová s Kristinou Mladenovicovou. Vyhláška zpřísnila pravidla karantény pro osoby v delším kontaktu s infikovanými virem SARS-CoV-2. Vzhledem k pozitivně testovanému Francouzi Pairemu, s nímž takový kontakt před zahájením měla i Mladenovicová jako jedna ze sedmi tenistů, musela zbývající část karantény setrvat v izolaci na hotelovém pokoji. To vedlo k odstoupení páru ze čtyřhry. Na turnaji absentující Tchajwanka Sie Su-wej setrvala na pozici světové jedničky ve čtyřhře i po skončení, když jedinou hráčkou, která ji mohla ohrozit byla Mladenovicová.

Titul pro Lauru Siegemundovou a Věru Zvonarevovou 
Vítězem se stala německo-ruská dvojice Laura Siegemundová a Věra Zvonarevová, která ve finále za 79 minut zdolala americko-čínské turnajové trojky Nicole Melicharovou a Sü I-fan po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Šampionky vstoupily do utkání lépe, když si v úvodní sadě vypracovaly vedení 5–1 na gemy. Soupeřky dokázaly snížit na rozdíl jediné hry, ale první dějství ztratily. V úvodním gemu pak potřetí v zápase přišly Melicharová se Sü o podání. Jednalo se o rozhodující brejk. Do konce zápasu si všechny hráčky servis již podržely.

Obě vítězky si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů a rozdělily si odměnu 400 tisíc dolarů. Jednalo se o jejich první společně odehraný turnaj. 36letá Zvonarevová vybojovala třetí grandslamovou trofej z ženské čtyřhry, po triumfu na US Open 2006 druhou ve Flushing Meadows, a celkově pátou. V rámci okruhu WTA Tour se jednalo o jubilejní desáté turnajové vítězství z debla. Pro 32letou Siegemundovou to byl první grandslam z ženské čtyřhry a po titulu v mixu US Open 2016, druhý celkově. Na túře WTA vyhrála šestý deblový turnaj.

Poprvé od triumfu Zvonarevové s Dechyovou na US Open 2006 ovládla soutěž nenasazená dvojice.

Nasazení párů 
 Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (2. kolo, )
 Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (čtvrtfinále)
 Nicole Melicharová /  Sü I-fan (finále)
 Květa Peschkeová /  Demi Schuursová (čtvrtfinále)
 Bethanie Matteková-Sandsová /  Čang Šuaj (1. kolo)
 Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová(2. kolo)
 Viktoria Azarenková /  Sofia Keninová (2. kolo)
 Anna-Lena Friedsamová /  Kateřina Siniaková (2. kolo)

Pavouk

Finálá fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2020